|-
| 146301 - || 2001 KN || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146302 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146303 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146304 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146305 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146306 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146307 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146308 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146309 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146310 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146311 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146312 - ||  || 16 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146313 - ||  || 18 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146314 - ||  || 17 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146315 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146316 - ||  || 16 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146317 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146318 - ||  || 13 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146319 - ||  || 13 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146320 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146321 - ||  || 11 iunie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146322 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146323 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146324 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146325 - ||  || 23 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146326 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146327 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146328 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146329 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146330 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146331 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146332 - || 2001 OL || 17 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146333 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146334 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146335 - ||  || 17 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146336 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146337 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146338 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146339 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146340 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146341 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146342 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146343 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146344 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146345 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146346 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146347 - ||  || 29 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146348 - ||  || 25 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146349 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146350 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146351 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146352 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146353 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146354 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146355 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146356 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146357 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146358 - ||  || 30 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146359 - ||  || 6 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146360 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146361 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146362 - ||  || 13 august 2001 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 146363 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146364 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146365 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146366 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146367 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146368 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146369 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146370 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146371 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146372 - ||  || 16 august 2001 ||  || 
|-
| 146373 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146374 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146375 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146376 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146377 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146378 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146379 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146380 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146381 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146382 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146383 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146384 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146385 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146386 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146387 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146388 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146389 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146390 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146391 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146392 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146393 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146394 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146395 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146396 - ||  || 22 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146397 - ||  || 27 august 2001 ||  || 
|-
| 146398 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146399 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146400 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-